Розмова — словесний обмін думками, відомостями тощо між ким-небудь.
 Розмова — американський трилер 1974 року.

Див. також 

 Діалог
 Монолог
 Молитва
 Спілкування